Calonge kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calonge (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Calonge (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar